Les élections cantonales dans le canton de Dunkerque-Ouest se déroulent les  et .

Canton 
Le canton de Dunkerque-Ouest est composé en 1958 des communes suivantes : Cappelle-la-Grande, Dunkerque-Ouest, Fort-Mardyck, Grande-Synthe, Mardyck, Petite-Synthe, Saint-Pol-sur-Mer.

Contexte 
Le maire de Dunkerque Paul Asseman (Socialiste autonome) se présente face à Conseiller général sortant Albert Boutoille (SFIO), Lucien Duffuler (PCF) et Lucien Maillart (MRP) adjoint au maire de Dunkerque.

Résultats 
 Conseiller général sortant : Albert Boutoille (SFIO)

Notes et références 

Histoire de Dunkerque
Saint-Pol-sur-Mer
1958-04
1958-04
1958-04
Élections cantonales dans le Canton de Dunkerque-Ouest